Tavakoli (auch Tavakkoli) ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Tavakkoli (* ?), deutsch-iranischer Journalist und Keramikkünstler
 Ahmad Tavakkoli (* 1951), iranischer Politiker
 Hossein Tavakoli (* 1978), iranischer Gewichtheber
 Majid Tavakoli (* 1986), iranischer Studentenführer
 Markus Tavakoli (* 1974), österreichischer Schauspieler, Regisseur und DJ
 Morteza Tavakoli (* 1982), österreichischer Schauspieler
 Sepideh Tavakoli (* 1989), iranische Leichtathletin